В парному жіночому розряді тенісного турніру Canada Open 1978, що проходив у рамках Туру WTA 1978, Регіна Маршикова і Пем Тігуарден виграли титул, у фіналі перемігши пару Кріс О'Ніл і Пола Сміт 7-5, 6-7, 6-2.

Сіяні пари 

Відсутня
 Регіна Маршикова /  Пем Тігуарден (чемпіонки)

 Лора Дюпонт /  Шерон Волш-Піт (чвертьфінал)
 Кеті Мей-Тічер-Пейбен /  Бетсі Нагелсен (1-ше коло)

Основна сітка

Посилання 

Canadian Open (теніс)